

Биология 
 Эдельвейс () — род двудольных растений семейства Asteraceae.
 Эдельвейс альпийский — вид высокогорных многолетних травянистых растений из рода Эдельвейс.

Военное дело 
 «Эдельвейс» — бывшее название 17-го отряда специального назначения Войск национальной гвардии России.
 «Эдельвейс» — отряд специального назначения УФСИН России по Республике Алтай (см. УФСИН России)
 «Эдельвейс» — 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВС Украины, г. Коломыя.
 «» — немецкая бомбардировочная 51-я эскадра люфтваффе.
 Операция «Эдельвейс» — кодовое наименование плана операции Вермахта по захвату Кавказа летом 1942 года.
 Цветок эдельвейса был изображён на эмблеме 1-й горнопехотной дивизии вермахта, а также использовался в качестве символа другими европейскими горноспасательными подразделениями, в частности, Хорватской горноспасательной службой, генералами швейцарской армии и 21-й стрелковой бригадой Польши (:pl:21 Brygada Strzelców Podhalańskich).

Продукты 
 «Эдельвейс» — сорт австрийского пшеничного пива.

Разное 
 «Эдельвейс» — многофункциональный высотный жилой комплекс в Москве.
 «Эдельвейс» — второй альбом группы «Drezden».
 «Эдельвейс» — песня из мюзикла «Звуки музыки».

См. также 
 Edelweiss (значения)

Примечания